Schiene steht für:

 Schiene (Schienenverkehr), Eisenbahnschiene
 Schienenführung, ein mechanisches Bauteil
 Tragschiene, in Elektroanlagen
 Stromschiene als elektrischer Leiter
 Orthese in der Medizin, diverse Fixiervorrichtungen für Extremitäten
 Aufbissschiene in der Zahnmedizin, bei Zähneknirschen
 ein Beinglied bei Gliederfüßern, siehe Insektenbein
 Schiene (Einheit), ein Ulmer Gewichtsmaß
 Schiene (Zeitschrift), eine Eisenbahnzeitschrift

Siehe auch
 Schine
 Südschiene